Filosofia i ciències socials
 Valor (ètica i ciències socials)
 Valor (axiologia), conjunt de qualitats que fan estimable una cosa, nucli de tota moral
 Economia:
 Valor (economia)
 Valor comptable, valor d'un actiu segons els registres del balanç de situació d'una companyia
 Valor mobiliari, actiu financer que ha estat titulitzat 
 Valor fiduciari, títol en circulació que no té cap valor en si mateix
 Valor substancial, valor de reposició actualitzat de tots els béns de l'empresa, descomptant-ne els deutes 
 Valor actual net, mètode de selecció d'inversions de tipus dinàmic
 Valor garantit per actius (en anglès: Asset-backed security; ABS), valor financer de tipus derivat 
 Valor afegit brut, suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant la producció
 Impost sobre el valor afegit (IVA), impost regressiu sobre la majoria de serveis i productes
 Valor liquidatiu (en anglès: Net Asset Value; acrònim NAV) actius d'una entitat menys el valor dels seus deutes
 Unitat monetària de valor més baix
 Unitat monetària de valor més alt
 Matemàtiques:
 Valor propi, vector propi i espai propi
 Valor absolut
 Valor principal de Cauchy, mètode per assignar valors a certes integrals impròpies 
 Teorema del valor intermedi
 Teorema del valor mitjà
 Biografies:
 Andreu Valor (Cocentaina, 1978) cantautor valencià 
 Enric Valor i Vives (Castalla, l'Alcoià, 1911 - València, 2000), narrador i gramàtic valencià
 Josep Jordà i Valor (Alcoi, 1839 – 1918), músic i compositor valencià 
 Fernando de Válor y Córdoba (~1545 - 1569), noble morisc.
 Francesc Laporta i Valor (Alcoi, 1850 – 1914).
 Premis i honors:
 Creu al Valor (Polònia), condecoració militar polonesa.
 Orde del Valor Personal, condecoració soviètica 
 Medalla al Valor, creada el 1938 per la Presidència del Soviet Suprem de l'URSS 
 Medalla al Valor Militar (Itàlia), màxima condecoració italiana concedida per l'heroisme
 Creu al Valor militar (França), condecoració francesa creada el 1956 
 Premi Enric Valor de Narrativa juvenil, premi de gènere juvenil en català convocat anualment per Edicions del Bullent i que s'inicià l'any 1980
  Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià, premi convocat per la diputació d'Alacant
 Miscel·lània:
 Valor eficaç
 Valor relatiu de les peces d'escacs 

 Valor de veritat, valor que indica en quina mesura una declaració és veritat 
 Valor de llei, pel·lícula estatunidenca dirigida per Henry Hathaway estrenada l'any 1969 
 Valor de línia, tècnica de dibuix de les línies, que permet concretar, explicitar i diferenciar les línies auxiliars, els resultats i la resta de passos del procés de construcció del dibuix 
 Xocolates Valor, empresa dedicada a la fabricació de xocolates amb seu a la Vila Joiosa (Marina Baixa).